Die Diamond Nine / Dynamic Netherlands Open 2008 waren das 94. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurden vom 11. bis 13. September 2008 in Weert in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Deutsche Ralf Souquet durch einen 9:5-Finalsieg gegen den Türken Mehmet Cankurt.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Netherlands Open 2008 auf der Website der Euro-Tour
 Netherlands Open 2008 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

094
Sportveranstaltung in der Provinz Limburg (Niederlande)
Poolbillardveranstaltung 2008
Billardturnier in den Niederlanden
Sport (Weert)